Sweet Grass (Montana) - plaats in de staat Montana, Verenigde Staten
 Sweet Grass County - county in de staat Montana, Verenigde Staten
 Sweet Grass Hills - gebergte in de staat Montana, Verenigde Staten
 Sweet Grass Creek - rivier in de staat Montana, Verenigde Staten

 Sweet Grass (chief) - opperhoofd van de Cree-indianen in Canada